Dictyoarthrinopsis är ett släkte av svampar. Dictyoarthrinopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dictyoarthrinopsis